Chanowsky von Langendorf oder Kanoffski von Langendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ludwig Kanoffski von Langendorf (1592–1645), Stadtkommandant von Freiburg im Breisgau
 Heinrich Chanowsky von Langendorf (um 1550–1611/1612), Begründer einer Linie eines südböhmischen Rittergeschlechts, siehe Heinrich Chanowsky

 Chanowsky  (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht